Соревнования по тяжёлой атлетике на VIII летней Спартакиаде народов СССР прошли с 22 по 31 июля 1983 года в универсальном спорткомплексе «Измайлово» в Москве. В них приняли участие 217 спортсменов, в том числе 62 зарубежных тяжелоатлета из 20 стран. Параллельно был также проведён 58-й чемпионат СССР, за медали которого боролись только советские атлеты.

Медалисты

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

Летняя Спартакиада народов СССР 1983
Тяжёлая атлетика на Спартакиадах народов СССР
Соревнования по тяжёлой атлетике в Москве
1983 год в Москве
Июль 1983 года
1983 год в тяжёлой атлетике